Котёл — значения:
 Котёл — металлическая закрытая или полузакрытая ёмкость (сосуд).
 Котёл (техника) — техническое устройство для передачи некоторому теплоносителю тепловой энергии за счёт сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую.
 Водогрейный котёл
 Паровой котёл
 Котелок
 Котёл (военное дело) — территория с имеющимися на ней войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником, что означает полную изоляцию этих войск, попадание их в кольцо неприятельских войск.
 Котёл (гора) — гора на Среднем Урале.
 Котёл (село) — село в Вадинском районе Пензенской области.
 Котёл (рыболовный термин) — в рыболовстве — сосредоточение у поверхности воды малька, атакуемого хищной рыбой.

Реки 
 Котёл — река в России, приток Вада, протекает в Пензенской области.
 Котёл — река в России, приток Оскола, протекает в Белгородской области.

См. также 

 Котёл-треножник Янь
 Котел (значения)
 Котлы

Примечания